Székely Ferenc erdélyi római katolikus püspök 1551–1553 között
 Székely Ferenc (1842–1921) jogász, miniszter
 Székely Ferenc (1858–1936) bankár, közgazdász
 Székely Ferenc (1951) néprajzi író, helytörténész, lapszerkesztő
 Székely Ferenc (1966) labdarúgó-játékvezető
 Székely Ferenc (?-2013) a Heves Megyei Sportszövetségek Egyesületének elnöke
 Székely Ferenc újságíró, a Magyar Televízió alelnöke, a Nap TV alapítója